Denumirea de Jeleznik se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Jeleznik, un sat în comuna Karnobat, regiunea Burgas;
 Jeleznik, un sat în comuna Cernoocene, regiunea Kărdjali.